

Patronymes 
Leontiev (masculin ; ) ou Leontieva (féminin ; ), parfois francisé en Léontieff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alexandre Léontieff (1948-2009), homme politique de Polynésie française
 Alexeï Leontiev (1903-1979), psychologue russe
 Avangard Leontiev (1947-), acteur russe de théâtre et cinéma
 Boris Léontieff (?-2002), homme politique de Polynésie française
 Constantin Leontiev (1831-1891), diplomate, écrivain et philosophe russe
 Galina Leontyeva (1941-2016), joueuse de volley-ball russe ;
 Mikhaïl Leontiev (1958-), journaliste russe
 Pavel Leontiev (1822-1873), helléniste et latiniste russe
 Valeri Leontiev (1949-), chanteur pop russe
 Wassily Leontief (1905-1999), économiste américain d'origine russe ;
 Valentina Leontieva (1923-2007), présentatrice russe ;
 Yulia Leontieva (1991-), mannequin lettone d'origine russe

Patronyme russe